Tüngler ist der Familienname der folgenden Personen:

 Marc Tüngler (* 1968), deutscher Rechtsanwalt und Aktionärsschützer
 Paul Schmidt-Tüngler (1910– nach 1965), deutscher Versicherungsjurist